Mangelia chasmata är en snäckart som beskrevs av Dall 1927. Mangelia chasmata ingår i släktet Mangelia och familjen kägelsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kägelsnäckor
chasmata